Фёрст:

 Фёрст, Дэвид (род. 1953) — современный американский композитор.
 Фёрст, Рут (1925—1982) — южноафриканская активистка, журналистка, учёная.
 Фёрст, Стивен (1955—2017) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.
 «Фёрст» — австрийский футбольный клуб.
 Фёрст Ниагара-центр — многофункциональная крытая арена в Буффало, Нью-Йорк, США.
 Фёрст Эйд — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров»

См. также 
 FIRST